Berend steht für:

 ein männlicher Vorname, siehe Behrendt
 Berend, Ortsteil der Gemeinde Nübel, Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein

Berend ist der Familienname folgender Personen:
 Alice Berend (1875–1938), deutsche Schriftstellerin
 Béla Berend (1911–1984), ungarischer Rabbiner
 Ben Berend (* 1995), US-amerikanischer Nordischer Kombinierer
 Bernhard Samuel Berend (1801–1864), deutscher Bankier
 Charlotte Berend-Corinth (1880–1967), deutsche Künstlerin
 Eduard Berend (1883–1973), deutscher Germanist
 Elvira Berend (* 1965), luxemburgische Schachspielerin
 Fred Berend (* 1965), luxemburgischer Schachspieler

 Gudrun Berend (Gudrun Wakan; 1955–2011), deutsche Leichtathletin
 Heimann Wolff Berend (1809–1873), deutscher Chirurg und Orthopäde
 Ilse Fogarasi Béláné, frühere Ilse Berend-Groa, (1885–1972), deutsch-ungarische Schauspielerin, Regisseurin und Autorin
 Iván T. Berend (* 1930), ungarischer Historiker
 Julius Berend (1820–1904), deutscher Balletttänzer, Opernsänger (Tenor) und Schauspieler
 Levin Bacher Berend (1773–1839), Bankier, später Louis Bacher Berend

 Patrik Berend (* 1970), deutscher Hochschullehrer, Unternehmensberater und Romanautor
 Rolf Berend (* 1943), deutscher Politiker (CDU)
 Samuel Bacher Berend (1772–1828), deutscher Bankier

Siehe auch:
 Behrend
 Behrendt
 Berendt
 Berent